Intrade u Božiću naziv je trećeg albuma zadarske klape Intrade. Album s 12 božićnih pjesama objavila je 2006. godine diskografska kuća Scardona.

Popis pjesama

Izvori

Vanjske poveznice 
Scardona: Klapa Intrade – Intrade u Božiću 
Diskografija.com – Album Intrade u Božiću

Hrvatski božićni albumi
Albumi iz 2006.
Albumi Klape Intrade